Kummerfeldt ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Kummerfeldt (1887–1963), deutscher Politiker (NSDAP)
 Veronika Kummerfeldt (* 1935), deutsche Leichtathletin

Siehe auch

 Kummerfeld (Begriffsklärung)